Komet Van Ness se lahko nanaša na enega naslednjih kometov:
 213P/Van Ness (Komet Van Ness 2)

Neoštevilčena periodični in neperiodični komet z imenom Van Ness pa sta še (november 2009), :

P/2002 Q1 (Van Ness) (Komet Van Ness 1, periodični)
C/2004 S1 (Van Ness) (neperiodični)

Opombe in sklici